Crater est un mot signifiant coupe en latin ; c'est aussi le mot pour cratère en anglais.

Astronomie 
 Crater, nom latin de la constellation de la Coupe.
 Bench Crater, météorite découverte sur la Lune à côté du cratère Bench.

Toponyme

Le Meteor Crater, cratère d'impact situé environ 60 km à l'est de Flagstaff, en Arizona.
 Le pic Crater, montagne de Californie.
 Le district historique de Crater, district historique dans le comté de Maui, à Hawaï.
 La Crater Rim Road, route de Hawaï.
 Le Crater Lake, lac de cratère dans la caldeira du volcan Mazama, dans l'État de l'Oregon.
 Le Parc national de Crater Lake, parc national incluant ce lac.
 Le glacier Crater, glacier situé sur le mont Saint Helens, dans l’État de Washington.

Divers 
 Crater, film américain de 2022.